{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70501) - || 1999 TZ95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70502) - || 1999 TB97 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70503) - || 1999 TN98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70504) - || 1999 TR99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70505) - || 1999 TU99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70506) - || 1999 TX101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70507) - || 1999 TP102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70508) - || 1999 TC103 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70509) - || 1999 TD103 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70510) - || 1999 TK103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70511) - || 1999 TL103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70512) - || 1999 TM103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70513) - || 1999 TC104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70514) - || 1999 TO104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70515) - || 1999 TO105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70516) - || 1999 TQ105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70517) - || 1999 TU105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70518) - || 1999 TS107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70519) - || 1999 TD108 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70520) - || 1999 TX108 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70521) - || 1999 TF109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70522) - || 1999 TE110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70523) - || 1999 TL110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70524) - || 1999 TH112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70525) - || 1999 TW112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70526) - || 1999 TG113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70527) - || 1999 TQ115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70528) - || 1999 TF116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70529) - || 1999 TR116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70530) - || 1999 TP117 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70531) - || 1999 TT119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70532) - || 1999 TX120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70533) - || 1999 TD121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70534) - || 1999 TP121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70535) - || 1999 TU121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70536) - || 1999 TW121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70537) - || 1999 TB122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70538) - || 1999 TD122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70539) - || 1999 TR122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70540) - || 1999 TS122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70541) - || 1999 TW122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70542) - || 1999 TK123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70543) - || 1999 TQ126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70544) - || 1999 TW126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70545) - || 1999 TL127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70546) - || 1999 TB128 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70547) - || 1999 TR131 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70548) - || 1999 TF134 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70549) - || 1999 TM135 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70550) - || 1999 TN138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70551) - || 1999 TR138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70552) - || 1999 TF139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70553) - || 1999 TK139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70554) - || 1999 TS139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70555) - || 1999 TW139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70556) - || 1999 TH140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70557) - || 1999 TF141 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70558) - || 1999 TM141 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70559) - || 1999 TD143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70560) - || 1999 TP143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70561) - || 1999 TU143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70562) - || 1999 TB145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70563) - || 1999 TH147 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70564) - || 1999 TP147 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70565) - || 1999 TC150 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70566) - || 1999 TB151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70567) - || 1999 TK151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70568) - || 1999 TA153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70569) - || 1999 TU153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70570) - || 1999 TW154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70571) - || 1999 TQ156 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70572) - || 1999 TA157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70573) - || 1999 TD161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70574) - || 1999 TR161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70575) - || 1999 TZ161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70576) - || 1999 TP162 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70577) - || 1999 TK163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70578) - || 1999 TF164 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70579) - || 1999 TM164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70580) - || 1999 TN164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70581) - || 1999 TJ165 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70582) - || 1999 TR165 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70583) - || 1999 TA168 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70584) - || 1999 TJ168 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70585) - || 1999 TA170 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70586) - || 1999 TE170 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70587) - || 1999 TF170 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70588) - || 1999 TA173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70589) - || 1999 TO173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70590) - || 1999 TY173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70591) - || 1999 TU175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70592) - || 1999 TD177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70593) - || 1999 TD178 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70594) - || 1999 TH178 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70595) - || 1999 TT180 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70596) - || 1999 TV180 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70597) - || 1999 TE182 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70598) - || 1999 TP185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70599) - || 1999 TC186 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70600) - || 1999 TC187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten